Lumìa – denominazione comune del Citrus × lumia 
 Microsoft Lumia – gamma di smartphone e tablet prodotti da Nokia in partenariato con Microsoft

Persone
 Carmelo Lumia – lottatore italiano
 Giuseppe Lumia – politico italiano
 Vincenzo Lumia – calciatore italiano